Евти́хиев — фамилия.

Известные носители 
 Евтихиев, Иван Иванович (1887—1971) — российский правовед, доктор юридических наук, профессор специалист по административному праву.
 
 Евтихиев, Фёдор Адрианович (1864—1904) — российский шоумен конца XIX века.

См. также